Список ссавців Норвегії містить перелік видів, зареєстрованих на території Норвегії (північна Європа), включаючи ссавців Свальбарду і Ян-Маєну. Список не включає свійських та забрідлих тварин. Список налічує 22 види ряду Хижі (Carnivora), 25 — ряду Cetartiodactyla, 11 — Рукокрилі (Chiroptera), 7 — Комахоїдні (Eulipotyphla), 2 — Зайцеподібні (Lagomorpha) і 16 видів з ряду Гризуни (Rodentia). 

Що стосується теріофауни Ян-Маєну, то єдиним наземним ссавцем є Песець (Vulpes lagopus). Хохлач (Cystophora cristata) і Лисун гренландський (Pagophilus groenlandicus) мають важливі райони розмноження на північний захід від Ян-Майєну. Також згідно з МСОП у водах Ян-Майєну проживають Balaenoptera acutorostrata, Balaenoptera borealis, Balaenoptera musculus, Balaenoptera physalus, Erignathus barbatus, Globicephala melas, Hyperoodon ampullatus, Lagenorhynchus acutus, Lagenorhynchus albirostris, Megaptera novaeangliae, Orcinus orca, Physeter macrocephalus, Pusa hispida. Ведмідь білий є забрідлою твариною для Ян-Майєну.

Природоохоронні статуси 
Із 83 зазначених в таблиці видів, 4 — під загрозою вимирання, 5 — уразливі, 4 — близькі до загрозливого стану.

Природоохоронні статуси за оцінками МСОП позначено так:

Список

Джерела 

 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП
 

Норвегія
Списки:Норвегія